Die 8. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: VI World Youth Championship For The FIFA/Coca-Cola Cup) wurde vom 14. bis zum 30. Juni 1991 in Portugal ausgetragen. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften am Turnier teil. Im Finale besiegte Titelverteidiger Portugal die Mannschaft aus Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen, nachdem es nach 120 Spielminuten noch 0:0 stand. Portugal sicherte sich damit seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge.

Zum besten Spieler des Turniers wurde der Portugiese Emílio Peixe gewählt. Den goldenen Schuh für den besten Torjäger konnte sich der sowjetische Stürmer Serhij Schtscherbakow mit 5 Toren sichern.

Nord- und Südkorea nahmen gemeinsam als ein vereinigtes Team Korea an der Weltmeisterschaft teil.

Spielorte 
 Braga – Estádio 1º de Maio 
 Faro – Estádio de São Luís 
 Guimarães – Estádio Dom Afonso Henriques
 Lissabon – Estádio da Luz (127.000 Plätze)
 Porto – Estádio das Antas

Teilnehmer 
→ siehe Hauptartikel: Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991/Kader

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die jeweiligen beiden Erstplatzierten der Gruppen erreichten das Viertelfinale.Alle Spiele zur Ortszeit (UTC, MESZ–1).

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 
Alle Spiele zur Ortszeit (UTC, MESZ–1).

Übersicht

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 1991 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA: Teil 1 (PDF; 11,2 MB) – Teil 2 (PDF; 13,1 MB) – Teil 3 (PDF; 12,5 MB) – Teil 4 (PDF; 11,8 MB)

1991
Fußballveranstaltung 1991
Fußball (Portugal)
Sportveranstaltung in Portugal